Мысовое — село в Джанкойском районе Крыма
 Мысовое — село в Ленинском районе Крыма